Wereldkampioenschap trial 2018 (mannen)
Wereldkampioenschap trial 2018 (vrouwen)